Станіслав Потоцький 

 Станіслав Потоцький — син Якуба Потоцького та Друзяни Язловецької
 Станіслав Потоцький — галицький староста
 Станіслав Потоцький — київський воєвода
 Станіслав Потоцький — генерал піхоти війська Польського
 Станіслав Потоцький — полковник коронних військ, комісар у справах козаків
 Станіслав Потоцький — дідич Бережан
 Станіслав Войцех Потоцький — громадський та оздоровчий діяч
 Станіслав Владислав Потоцький — белзький воєвода
 Станіслав «Костка» Потоцький — підстолій великий коронний
 Станіслав «Ревера» Потоцький — гетьман великий коронний
 Станіслав «Щенсний» Потоцький — руський воєвода

Станіслав